«Лилль» (, ), сокращённо ЛОСК Лилль, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1944 году посредством объединения клубов «Олимпик Лилль» и «СК Фив». Домашние матчи проводит на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске, построенном в 2012 году и вмещающем более 50 тысяч зрителей.

Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История 

Основан в 1944 году в результате слияния двух клубов: «Олимпик Лилль» и «СК Фив». Наибольших успехов клуб добился в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого столетия. После этого в истории команды наступил спад, и она неоднократно вылетала во второй дивизион. Вновь завоевав право в 2000 году выступать в первом французском дивизионе, «Лилль» дважды занимал третье место в чемпионате, один раз — второе (в сезоне 2004/2005) и один раз становился чемпионом Франции (сезон 2010/2011). Победа в первенстве 2011 года была одержана командой после перерыва в 57 лет. Третье место в сезоне 2005/2006 позволило команде попасть в Лигу Чемпионов, где успешное выступление в группе H вывело коллектив в 1/8 финала. Свои еврокубковые и национальные домашние матчи «Лилль» проводил на стадионе Лилль-Метрополь. 17 августа 2012 года «Лилль» провёл первую игру на новом стадионе «Гран Стад Лилль Метрополь». Это событие произошло в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу, где хозяева поля сыграли вничью 1:1 с «Нанси». В 2019 году выходит в групповой этап Лиги чемпионов. Недоигранный сезон 2019/20 чемпионата Франции команда завершила на 4-м месте, получив путёвку в групповой этап Лиги Европы 2020/21. Там команда дошла до 1/16 финала, проиграв нидерландскому «Аяксу». В национальной лиге команда выступила успешно, выиграв титул чемпиона Франции в 4-й раз, тем самым прервав чемпионскую серию «Пари Сен-Жермена» (с сезона 2017/18 по 2019/20 включительно). В августе 2021 года команда впервые стала обладателем Суперкубка Франции, минимально переиграв обладателя Кубка Франции 2020/21 ПСЖ. Команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22, где проиграла английскому «Челси», а в чемпионате выступила неудачно, заняв только 10-е место.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Франции
 Чемпион (4): 1945/46, 1953/54, 2010/11, 2020/21
 Серебряный призёр (6): 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 2004/05, 2018/19
 Бронзовый призёр (5): 1951/52, 2000/01, 2005/06, 2011/12, 2013/14

Кубок Франции
 Обладатель (6): 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1952/53, 1954/55, 2010/11
 Финалист (2): 1944/45, 1948/49

Суперкубок Франции
 Обладатель: 2021
 Финалист (2): 1955, 2011

Международные 
Кубок Интертото
 Победитель: 2004
 Финалист: 2002

Латинский кубок
 Финалист: 1951

«Лилль» в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#e20e0e" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#1a33e5" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#e20e0e" align="left" |

Главные тренеры 
Следующие главные тренеры выиграли хотя бы один крупный турнир с «Лиллем»:

Рекорды

Игроки с наибольшим количеством матчей

Игроки с наибольшим количеством голов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции
ФК «Лилль»